Montuesi – abitanti di Monteu da Po
Montuesi – abitanti di Montù Beccaria